Peter Delmé kan syfta på:

* Peter Delmé (död 1728), chef för Bank of England
 Peter Delmé  (1710–1770), parlamentsledamot för Ludgershall och Southampton
 Peter Delmé (1748–1789), parlamentsledamot för Morpeth